Васи́лий Арха́нгельский:
 Архангельский, Василий Васильевич (1874—1937) — протоиерей Русской православной церкви, священномученик.
 Архангельский, Василий Гаврилович (1868—1948) — политический деятель Российской империи, член партии эсеров, депутат Государственной думы и Учредительного собрания.